Роже́ Ико́р (; ) — французский писатель, журналист и общественный деятель. Лауреат Гонкуровской премии 1955 года. Основатель «Центра противодействия манипуляции сознанием».

Биография 

Родился 28 мая 1912 года в Париже в еврейской семье эмигрировавшей из Российской империи (отец был выходцем из Литвы, а мать из Польши).

Окончил лицей Кондорсе.

В 1937 году получил докторскую степень в Высшей нормальной школе.

В 1939 году, в связи с началом Второй мировой войны, был призвал в армию, попал в плен и находился в лагере для военнопленных  в Померании, где стал главой группы Движения Сопротивления и редактором подпольной газеты «Семан». В начале 1945 совершил побег, однако был пойман и возвращён в лагерь. 

По окончании войны преподавал в лицее Кондорсе и в Сорбонне, читал лекции в США, Мексике и странах Южной Америки.

Занимал ответственную должность в Министерстве национального образования Франции. 

Печатался в газетах «Ле Монд», «» и «Фигаро».

В 1955 году получил Гонкуровскую премию за роман «».

В 1981 году создал «Центр противодействия манипуляции сознанием» для противодействия деструктивным сектам, после того, как его сын, увлекавшийся дзен-макробиотикой, покончил с собой.

Творчество 

Икор является автором многочисленных произведений, написанных в различных жанрах: воспоминания («Вопросы совести преподавателя», 1966; «Послушай хоть раз, дитя моё», 1975), литературоведческие эссе («Виктор Гюго — народный романтик», 1967; «Золя и мы», 1969; «Двойной Мольер», 1977; «Мальро и Дальний Восток», 1979), педагогические работы («Школа и культура, или Университет в лапах зверей», 1972), романы («Сыновья Аврома», 1955), рассказы (сборник «Открытое небо», 1959), исторические исследований («Рабочее восстание в июне 1848 г., или Первая коммуна», 1936; «Сен-Жюст», 1937), сказки («Глук, или Золотое руно», 1965), сочинения на тему еврейства («Можно ли сегодня быть евреем?», 1968; «Открытое письмо евреям», 1970), театральные пьесы («Улисс в гавани», 1952; «И пепел вновь стал пламенем», 1969).

Главной темой произведениях Икора является одиночество человека. Его первыми романами были «Пересекая наши пустыни»/«По нашим пустыням» (1950) и «Великие средства» (1951), которые однако не имели успеха. В фаустианском цикле романов «Если бы время...» (охватывающем шесть книг: «Сеятель ветра» (1960), «Шёпоты войны» (1961), «Дождь над морем» (1962), «Пояс неба» (1964), «Жеребята» (1966), «Братья-люди» (1969)) в облике Фенса воплощён человек отстаивающий индивидуализм и принимающий простые человеческие ценности. Роман «Сыновья Аврома» состоящий из двух частей («Весенняя прививка» и «»), написанный в жанре семейной хроники (история трёх поколений семьи еврейского ремесленника, эмигрировавшего в начале XX века из России во Францию), является главным произведение Икора и посвящён теме ассимиляции евреев во Франции, убеждённым сторонником которой выступает сам автор. Внутренние монологи главного героя содержат различимые интонации идиша.

В книге «Можно ли сегодня быть евреем?» (1968) Икором была предпринята попытка рассмотрения еврейского вопроса в современном мире. Проанализировав положение евреев Израиля и диаспоры автор пришёл к заключению, что ассимиляция является единственным решением, поскольку не существует «национальная еврейская культура», а для современных евреев живущих в западных странах и в основном являющихся неверующими, западных стран, в основном  являются чуждыми религиозная мысль и традиция. Тем не менее Икор выразил опасения, что пережив Вторую мировую войну и Холокост, а затем образовав  Государство Израиль, евреи впервые перестав ощущать преследование «призрака» антисемитизма, который якобы исчез, теперь могут превратиться из гонимых в высокомерных угнетателей.

Сочинения 

 L'Insurrection ouvrière de juin 1848 ou la Première Commune (1936)
 Saint-Just (1937) 
 À travers nos déserts (1950)
 Les Grands Moyens (1951)
 La Greffe de printemps (1955)
 Les Eaux mêlées (1955) 
 Mise au net (1957)
 Ciel ouvert (1959)
 Le Semeur de vent (1960)
 Les Murmures de la guerre. Roman. Éditions Albin Michel. (1961)
 La Pluie sur la mer (1962)
 La Ceinture de ciel (1964)
 Gloucq ou la toison d'Or (1965)
 Les Poulains (1966)
 Le Tourniquet des innocents (1972), Éditions Albin Michel 
 Pour une fois écoute, mon enfant (1975), Éditions Albin Michel. 
 Je porte plainte (1981), Éditions Albin Michel
 Les Sectes, un mal de civilisation (1983), Éditions Albin Michel
 Ô soldats de quarante !… (1986), Éditions Albin Michel
 Les Fleurs du soir'' (1985), Éditions Albin Michel

Примечания

Литература 

 на русском языке

 Кеменова А. Роже Икор. Дождь над морем // «Современная художественная литература за рубежом». 1963. № 3. 
 
 

 на других языках

 Benot Y. «Je suis un rationaliste en littérature». Une interview de Roger Ikor // . 1956, 18—24 oct. № 641. 
 ,  Dictionnaire de la littérature française contemporaine. — Paris: Larousse, 1966. — 256 p.
 
  Nos pères, ces héros // Bibliobs,‎ 08.07.2013
 Le Clec ’h G. R. Ikor // Biblio. 1961. juin-juillet. № 6.
 Parot J. A propos des prix littéraires // . 1956. № 71.
 Wurmser A. Politique — fiction. «Le semeur de vent», par Roger Ikor // . 1960. 28 avr. — 4 mai. № 822.

Ссылки 

 Commentaire sur les eaux mêlées

Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Преподаватели Парижского университета
Участники французского движения Сопротивления
Выпускники лицея Кондорсе‎
Преподаватели лицея Кондорсе‎
Еврейские писатели
Заключённые концлагерей нацистской Германии